Ode per il giorno di santa Cecilia (HWV 76) è una cantata composta da Georg Friedrich Händel nel 1739, adattando il poema del poeta inglese John Dryden. Il titolo della cantata è ispirato a santa Cecilia, la santa patrona dei musicisti. Il tema principale del poema è la teoria pitagorica di harmonia mundi, che la musica fosse una forza centrale nella creazione della Terra. La première è avvenuta il 22 novembre 1739 al teatro in Lincoln's Inn Fields, Londra.

Ebenezer Prout ha scritto a proposito di diverse sfaccettature della strumentazione di Händel nel lavoro. Edmund Bowles ha scritto sull'utilizzo di Händel dei timpani in questa composizione.

Movimenti
 Ouverture: Larghetto e staccato—allegro—minuetto
 Recitativo (tenore): From harmony, from heavenly harmony
 Coro: From harmony, from heavenly harmony
 Aria (soprano): What passion cannot music raise and quell!
 Aria (tenore) e Coro: The trumpet's loud clangour
 Marcia
 Aria (soprano): The soft complaining flute
 Aria (tenore): Sharp violins proclaim their jealous pangs
 Aria (soprano): But oh! What art can teach
 Aria (soprano): Orpheus could lead the savage race
 Recitativo (soprano): But bright Cecilia raised the wonder higher
 Grande Coro con (soprano): As from the power of sacred lays

Testi

From Harmony (Recitativo)
TENOR: From harmony, from heavenly harmony
This universal frame began.
When nature, underneath a heap
Of jarring atoms lay,
And could not heave her head.
The tuneful Voice, was heard from high,
Arise! Arise!
Arise ye more than dead!
Then cold, and hot, and moist, and dry,
In order to their stations leap!
And music's power obey!
And music's power obey!

From Harmony (Coro)
CHORUS: From harmony, from heavenly harmony,
This universal frame began.
Through all the compass of the notes it ran,
The diapason closing full in man.

What Passion Cannot Music Raise and Quell
SOPRANO: What passion cannot music raise, and quell?
When Jubal struck the chorded shell,
His listening brethren stood 'round.
And wondering on their faces fell,
To worship that celestial sound!
Less than a god they thought there could not dwell
Within the hollow of that shell
That spoke so sweetly and so well.
What passion cannot Music raise and quell?

The Trumpet's Loud Clangour
TENOR: The trumpet's loud clangour excites us to arms,
With shrill notes of anger and mortal alarms,
The double-double-double beat,
Of the thund'ring drum,
Cries hark! Hark! Cries hark the foes come!
Charge! Charge! Charge! Charge!
'Tis too late, 'tis too late to retreat!
Charge 'tis too late, too late to retreat!

The Soft Complaining Flute
SOPRANO: The soft complaining flute
In dying notes discovers
The woes of hopeless lovers,
Whose dirge is whispered by the warbling lute.

Sharp Violins Proclaim
TENOR: Sharp violins proclaim,
Their jealous pangs,
And desperation!
Fury, frantic indignation!
Depth of pains, and height of passion,
For the fair disdainful dame!

But Oh! What Art Can Teach
SOPRANO: But oh! what art can teach,
What human voice can reach
The sacred organ's praise?
Notes inspiring holy love,
Notes that wing their heavenly ways
To join the choirs above.

Orpheus Could Lead The Savage Race
SOPRANO: Orpheus could lead the savage race,
And trees uprooted left their place
Sequacious of the lyre:
But bright Cecilia raised the wonder higher:
When to her Organ vocal breath was given
An Angel heard, and straight appeared –
Mistaking Earth for Heaven.

As From The Power Of Sacred Lays
SOPRANO: As from the power of sacred lays
The spheres began to move,
And sung the great Creator's praise
To all the blest above;
So when the last and dreadful hour
This crumbling pageant shall devour,
The trumpet shall be heard on high,

CHORUS: The dead shall live, the living die,
And music shall untune the sky

Note

Collegamenti esterni
 
 

Cantate di Georg Friedrich Händel
Cantate in inglese
Musica barocca
Compositori britannici del XVIII secolo